Моє життя — повість російського письменника Антона Чехова 1896 року
 Моє життя — радянський трисерійний художній біографічний фільм-драма 1972 року за мотивами повісті А. П. Чехова
 Моє життя — американська драма 1993 року, режисер Брюс Джоел Рубін
 Моє життя — російський короткометражний мультфільм 2000 року

Див. також 
 Моє життя та робота — автобіографічна книга Генрі Форда
 Моє нове життя — український російськомовний мелодраматичний мінісеріал 2011 року